Jan Kulas ist der Name folgender Personen:

* Jan Kulas (Politiker, 1908) (1908–1983), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm
 Jan Kulas (Politiker, 1957) (* 1957), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm